Астра́хов — русская фамилия. 

Известные носители:
 Астрахов, Анатолий Константинович (1937—1999) —  советский и российский общественный и хозяйственный деятель,  Глава администрации Мытищинского района Московской области (1991—1999).
 Астрахов, Фёдор Михайлович (1919—1985) — гвардии старшина, полный кавалер Ордена Славы.